Сярьгозеро — топоним.

 Сярьгозеро (озеро, Пудожский район) — озеро в Карелии.
 Сярьгозеро (озеро, Кондопожский район) — озеро в Карелии.

См. также 
 Сяргозеро

Примечания